Кири́лэ () — румынская фамилия. Известные носители:

 Кирилэ, Йоан-Кристьян (род. 1991) — румынский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Кирилэ, Йосиф (род. 1983) — румынский гребец-каноист.